Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 50001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 2 stycznia 2000 do 9 kwietnia 2000. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

50001-50100

50101-50200

50201-50300

50301-50400

50401-50500

50501-50600

50601-50700

50701-50800

50801-50900

50901-51000

Przypisy 

Lista planetoid 050001-051000